Наркуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Наркуны — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Наркуны — деревня в Лидском районе Гродненской области.